Стефа́н Сессеньйо́н (;  1 червня 1984, Allahé, Бенін) — бенінський футболіст, атакувальний півзахисник збірної Беніну та англійського «Вест-Бромвіч Альбіон».

Досягнення 

 «ПСЖ»

 Володар кубка Франції: 2009-10

Статистика

Посилання 

 Профіль на сайті lfp.fr 
 Профіль на сайті ESPN 
 
 

Бенінські футболісти
Гравці збірної Беніну з футболу
Футболісти «Рекен де Атлантик»
Футболісти «Кретея»
Футболісти «Ле-Мана»
Футболісти «Парі Сен-Жермен»
Футболісти «Сандерленда»
Бенінські футбольні легіонери
Футбольні легіонери у Франції
Футбольні легіонери в Англії
Футболісти «Вест Бромвіч Альбіона»